Fink se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bruce Fink
 W.L. Fink